Gniew (gemeente), een stad- en landgemeente in het Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Tczewski
 Gniew (stad), een stad in bovenstaande gemeente
 Gniew (film), een Poolse film met onder anderen Artur Żmijewski